Hirofumi Fukuzawa (1970) – attore giapponese
 Ryōichi Fukuzawa (1951) – attore e cantante giapponese
 Tatsuya Fukuzawa (1986) – pallavolista giapponese
 Yōichi Fukuzawa (1967) – giocatore di baseball giapponese
 Yukichi Fukuzawa (1834-1901) – scrittore e saggista giapponese